Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 1995. одржано је на стадиону Улеви у Гетеборгу у Шведској 11. и 13. августа.

Титулу светске првакиње из Штутгарта 1993.  бранила је Јоамнет Кинтеро из Кубе.

Земље учеснице 
Ушествовало је 36 скакачица увис из  26. земаља.

  Аустралија (1)
  Аустрија (1)
  Белгија (1)
  Белорусија (2)
  Бугарска (3)
  Буркина Фасо (1)
  Гвајана (1)
  Данска (1)
  Куба (2)

 Јужноафричка Рапублика (1)
  Казахстан (1)
  Литванија (1)
  Молдавија (1)
  Немачка  (3)
  Норвешка (1)
  Румунија  (1)
  Русија (3)
   САД (3)

 Словачка (1)
  Узбекистан (1)
  Уједињено Краљевство (1) 
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1995. 
Стање 12. августа 1995.

Сатница 
Сатница је по средњоевриопском времену (UTC+1)

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе по 18. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,95 прескочило је  7 такмичарки (КВ), а осталих 5 се у финале пласирало на основупостигнутог резултата (кв)..

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 13 августа са почетком у 15.15 часова. Почетна висина била је 1,85 м.

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 5. Светског првенства 1983—1995.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе  
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту ИААФ
 Резлтати на сајту Тодора Крастева

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном